Der Federation Cup 1990 (ab 1995 Fed Cup) war die 28. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 21. bis 29. Juli im Peachtree World of Tennis in Norcross, Vereinigte Staaten. Das Finale, in dem sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion gegenüberstanden, gewann das Team der Vereinigten Staaten mit 2:1.

Qualifikation 
Datum: Juli 1990
Austragungsort: Peachtree World of Tennis, Norcross, Vereinigte Staaten
Belag: Hartplatz

Vorqualifikation

Hauptqualifikation

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Sowjetunion

Trostrunde

Qualifikation 
Datum: Juli 1990
Austragungsort: Peachtree World of Tennis, Norcross, Vereinigte Staaten
Belag: Hartplatz

Verlauf

Weblinks 
 Fed Cup 1990

1990
Tennisturnier 1990
Tennisturnier in Norcross (Georgia)